Колония-Пальма () — населённый пункт на севере Уругвая, на территории департамента Артигас.

География 
Расположен в юго-западной части департамента, к востоку от реки Уругвай, на расстоянии приблизительно 115 километров (по прямой) к западу-юго-западу (WSW) от города Артигаса, административного центра департамента. Абсолютная высота — 97 метров над уровнем моря. Через Колония-Пальму проходит национальная автомагистраль № 3.

История 
13 сентября 2006 года получил статус села (Pueblo) постановлением № 18.014.

Население 
По данным переписи 2011 года, численность населения составляла 440 человек (221 мужчина и 219 женщин). Имелось 165 домов. Динамика численности населения Колония-Пальма по годам:

Примечания 

Населённые пункты Уругвая